Llengua massa o Massana, llengua txadiana.
 La Massana, parròquia del Principat d'Andorra al nord-oest del país.
 Escola Massana, centre d'ensenyament municipal d'arts visuals, arts aplicades i disseny de la ciutat de Barcelona.
 Biografies:
 Antoni Massana i Bertran (Barcelona, 1890 - Raïmat, 1966), jesuïta i compositor.
 Laura Massana i Mas (Sallent, 1965), política bagenca.
 Marcel·lí Massana i Balcells (Berga, 1918 - Les Bordes-sur-Lez, Arieja, 1981), guerriller del maquis.
 Valentí Massana Gràcia, atleta català especialista en proves de marxa (1970, Viladecans).
 Josep Serra i Massana (Igualada, 1896 - 1980), dibuixant format a l'Acadèmia Baixas de Barcelona.
 Joan Baptista Estades de Moncaira i Bennàsser de Massana, polític mallorquí de la vall de Sóller.
 Manuel Capdevila i Massana (Barcelona, 1910 - 2006), pintor i orfebre català